Стоковое — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Стоковое — до 1990-х годов название села Теректы в Темирском районе Актюбинской области.

Россия 

 Стоковое — посёлок в Тенькинском районе Магаданской области, упразднён в 2003 г.